The Best Little Girl in the World – cortometraggio muto del 1906 diretto da Lewin Fitzhamon
 The Best Little Girl in the World – film per la televisione del 1981 diretto da Sam O'Steen